Sezon 1967 Czechosłowackiej Formuły 3 – czwarty sezon Czechosłowackiej Formuły 3. Mistrzem kierowców został Vladimír Hubáček (Melkus/Lotus 41).

Kalendarz wyścigów 
Źródło: formula2.net

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1967 w sportach motorowych
1967
1967 w Czechosłowacji